El acrónimo ATC hace referencia a varios artículos

Medios de comunicación 
 Argentina Televisora Color, antiguo nombre del Canal 7 de Buenos Aires, Argentina.

Cirugía 
 Artroplastia total de cadera, una cirugía que busca reemplazar la articulación de la cadera con una prótesis.

Comercio 
 Asesor técnico comercial.
 Asociación española de Técnicos Cerámicos

Correo postal 
 Artist Trading Cards, denominación inglesa de las tarjetas artísticas utilizadas en el arte postal.

Energía nuclear
 Almacén temporal centralizado de residuos nucleares.

Entidades gubernamentales 
 Agencia Tributaria de Cataluña, Agencia que gestiona, liquida, inspecciona y recauda los impuestos propios y los cedidos temporalmente por el Estado español.

Farmacia y química
 Ácido tricloroacético, un ácido ampliamente utilizado en bioquímica.
 Antidepresivos tricíclicos, un grupo de fármacos usados en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo.
 Código ATC, sistema de clasificación de fármacos.

Navegación aérea 
 Control del tráfico aéreo (ATC por sus siglas en inglés), un servicio encargado de dirigir el tránsito de aeronaves en tierra y aire.

Sindicalismo 
 Agrupación de Técnicos y Cuadros, una agrupación de la MCA UGT.
 Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua.

Transporte 
 Asociación Técnica de Carreteras, La AIPCR es una asociación sin fines lucrativos y sin motivaciones políticas o comerciales formada por organismos, gubernamentales y privados, relacionados con las carreteras en todos los países.
 Automatic Train Control, sistema de señalamiento y control ferroviario.

Siglas